Coandă puede hacer referencia a:

 Constantin Coandă, político rumano de principios del siglo XX;
 Henri Coandă, inventor rumano, pionero de la aviación;
 el Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă, nombrado en honor del anterior;
 el Coandă-1910, primer avión a reacción, fabricado por el mismo;
 el efecto Coandă, fenómeno descubierto por el mismo.